Серге́й Валенти́нович Но́виков (; род. 27 апреля 1979, Чаусы, Могилёвская область) — белорусский биатлонист, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в индивидуальной гонке, трёхкратный чемпион зимних Универсиад, двукратный чемпион Европы. Завершил карьеру 15 марта 2014 года. 

Занимается биатлоном с 1991 года. Точность стрельбы по данным за 2009/10 — 91 %. Живёт в Могилёве. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2010). Начальник управления спорта и туризма Могилёвское облисполкома.

Достижения 
 Чемпионаты мира:
 4-е место, эстафета — 2005
 Серебряная медаль, смешанная эстафета — 2008
 Участник Олимпийских игр 2006 года.
 Олимпийские игры 2010 (Ванкувер):
 2-е место, индивидуальная гонка 20 км

Общий зачёт кубка мира 
 2002—2003 — 60-е место (26 очков)
 2003—2004 — 74-е место (7 очков)
 2004—2005 — 61-е место (37 очков)
 2005—2006 — 44-е место (79 очков)
 2006—2007 — 57-е место (33 очка)
 2007—2008 — 50-е место (58 очков)
 2008—2009 — 42-е место (182 очка)
 2009—2010 — 26-е место (346 очков)
 2010—2011 — 86-е место (27 очков)
 2011—2012 — 51-е место (105 очков)
 2012—2013 — 75-е место (26 очков)
 2013—2014 — 90-е место (10 очков)

Ссылки 

 Анкета на сайте Белорусской Федерации биатлона

Спортсмены Могилёва
Биатлонисты по алфавиту
Биатлонисты Белоруссии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по биатлону